En Pologne, Wandalin peut faire référence à : 

 Wandalin, un village de la voïvodie de Łódź,
 Wandalin, un village de la voïvodie de Lublin,
 Wandalin, un village de la voïvodie de Podlachie.